Svanssjögurkor (Phyllophoridae) är en familj av sjögurkor som beskrevs av Östergren 1907. Svanssjögurkor ingår i ordningen Dendrochirotida, klassen sjögurkor, fylumet tagghudingar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjögurkor